Кобеев — тюркская фамилия.

Известные носители 
 Кобеев, Максут (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кобеев, Спандияр (1878—1956) — казахский писатель.